Küntscher ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Küntscher (1900–1972), deutscher Chirurg
 Volkmar Küntscher (1939–2005), deutscher Kraftfahrzeugingenieur und Hochschullehrer
 Wolfgang Küntscher (1902–1966), deutscher Eisenhütteningenieur und Hochschullehrer